Zkratka ze tří písmen H, M a S může mít více významů:

hms

Formalizace dat 
 formát času – hodiny, minuty, sekundy

HMS

Loďstva 
 HMS (Royal Navy) – His Majesty's Ship (nebo Her Majesty's Ship) – loď Jeho (Jejího) Veličenstva, předřazený přívlastek v označeních lodí (a ponorek) britského královského loďstva Royal Navy, používáno od roku 1789
 Hans Majestäts Skepp (loď Jeho Veličenstva) nebo Hennes Majestäts Skepp (loď Jejího Veličenstva) – předřazený přívlastek plavidel švédského královského loďstva

Organizace 
 Hind Mazdoor Sabha – obchodní unie v Indii

Vzdělání 
 Harvard Medical School – Harvardova lékařská škola

Horolezectví 
 Halbmastwurf – poloviční lodní smyčka, karabina používaná k jištění pomocí poloviční lodní smyčky

Epidemiologie 

 Hrubá míra smrtelnosti, zkratka HMS, představuje měřítko závažnosti onemocnění

Externí odkazy 
 

Zkratky iniciálové - 3 znaky